Cainesi – abitanti di Caines
Cainesi – abitanti di Caino (Italia)